BSV Schwarz-Weiß Rehden (celým názvem: Ballsportverein Schwarz-Weiß Rehden e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v Rehdenu, jenž leží ve spolkové zemi Dolní Sasko. Založen byl dne 21. června 1954. Od sezóny 2012/13 působí v Regionallize Nord, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Největším úspěchem klubu je vítězství v dolnosaském zemském poháru ze sezóny 2013/14. Klubové barvy jsou černá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na Sportplatz Waldsportstätten s kapacitou 4 464 diváků.

Získané trofeje 

 Niedersachsenpokal ( 1× )
 2013/14

Galerie

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj:

 2001–2008: Niedersachsenliga West
 2008–2010: Fußball-Oberliga Niedersachsen West
 2010–2012: Fußball-Oberliga Niedersachsen
 2012– : Fußball-Regionalliga Nord

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Dolním Sasku
Fotbalové kluby založené v roce 1954